Jelly Jump je arkádová mobilní hra vytvořená firmou Willdroad Games a publikovaná Ketchapp. Tato hra byla poprvé uvedena na trh 26. února 2015. Funguje na platformách Android a iOS.

V této hře hrajete za želé, musíte pomocí skoků uniknout zavírajícím se objektům a zůstat co nejdéle na živu. Skočíte lehce, pomocí kliknutím na obrazovku. Také si za ve hře vydělané peníze koupit nové tvary želé.

Hry pro iOS
Hry pro Android